Herdern ist ein Orts- und Flurname:

 Herdern (Freiburg im Breisgau), Stadtteil des kreisfreien Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Herdern (Hohentengen), Dorf der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Herdern TG, Gemeinde im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Herdern, Flurname im Westen der Stadt Zürich, Kanton Zürich